JCB kan syfta på

 JCB (företag) – ett japanskt kreditkortsföretag, tidigare namn Japan Credit Bureau
 JCB-kort – ett japanskt kreditkort
 JCB – en brittisk tillverkare av tunga jordbruks- och anläggningsmaskiner, se J. C. Bamford